Plaatsen in Bulgarije
Rozino (Chaskovo): dorp in oblast Chaskovo;
Rozino (Plovdiv): dorp in oblast Plovdiv